Эшли Барти и Коко Вандевеге — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — Мартина Хингис и Латиша Чан — не будут защищать свой титул. Мартина Хингис в 2017 году завершила свою карьеру, а тайваньская теннисистка приняла участие в турнире (в паре с Викторией Азаренко), но снялась с турнира во втором круге. 

Тимея Бабош сохранит звание первой ракетки мира в парном разряде по окончании турнира. Катерине Синяковой нужно было выиграть турнир, чтобы иметь возможность обойти Бабош в рейтинге, но она выбыла на полуфинальной стадии турнира. Екатерина Макарова и Андрея Сестини Главачкова участвовали в гонке за первую строчку рейтинга, но потеряли шансы получить это звание после поражений в четвертьфинале и третьем круге соответственно.

Посев 

  Барбора Крейчикова /  Катерина Синякова (Полуфинал)
  Тимея Бабош /  Кристина Младенович (Финал)
  Андрея Сестини Главачкова /  Барбора Стрыцова (Третий круг)
  Габриэла Дабровски /  Сюй Ифань (Второй круг)
  Андрея Клепач /  Мария Хосе Мартинес Санчес (Первый круг)
  Луция Градецкая /  Екатерина Макарова (Четвертьфинал)
  Элизе Мертенс /  Деми Схюрс (Четвертьфинал)
  Николь Мелихар /  Квета Пешке (Первый круг)

<ol start="9">
  Кики Бертенс /  Юханна Ларссон (Второй круг)
  Чжань Хаоцин /  Ян Чжаосюань (Второй круг)
  Ваня Кинг /  Катарина Среботник (Первый круг)
  Алисия Росольска /  Абигейл Спирс (Первый круг)
  Эшли Барти /  Коко Вандевеге (Титул)
  Ракель Атаво /  Анна-Лена Грёнефельд (Третий круг)
  Ирина-Камелия Бегу /  Моника Никулеску (Второй круг)
  Мию Като /  Макото Ниномия (Первый круг)

Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Дженнифер Брэди /  Эйжа Мухаммад (Второй круг)
  Кэролайн Доулхайд /  Кристина Макхейл (Третий круг)
  Николь Гиббс /  Сабрина Сантамария (Второй круг)
  София Кенин /  Сачия Викери (Первый круг)
  Элли Кик /  Джейми Лёб (Первый круг)
  Варвара Лепченко /  Бернарда Пера (Первый круг)
  Кэти Макнелли /  Уитни Осигве (Первый круг)

<ol start="8">
  Зарина Дияс /  Чжэн Сайсай (PR, первый круг)
  Людмила Киченок /  Лаура Зигемунд (PR, третий круг)
  Виталия Дьяченко /  Маргарита Гаспарян (PR, второй круг)
  Анабель Медина Гарригес /  Аранча Парра Сантонха (PR, первый круг)
  Тимея Бачински /  Вера Звонарёва (PR, третий круг)
  Михаэлла Крайчек /  Полин Пармантье (PR, первый круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Сетка турнира на официальном сайте турнира 

Взрослые
Женские теннисные турниры